Domani è un altro giorno è una citazione dal film Via col vento, ed è anche il titolo di alcune opere.

Cinema 
 Domani è un altro giorno – film del 1951 diretto da Léonide Moguy
 Domani è un altro giorno – film del 2019 diretto da Simone Spada

Musica 
 Domani è un altro giorno/C'è qualcosa che non sai – singolo di Ornella Vanoni del 1971
Domani è un altro giorno – versione in italiano del brano The Wonders You Perform, cantata da Ornella Vanoni e Gianna Spagnulo per il film Le avventure di Bianca e Bernie
 Domani è un altro giorno – album di Enrico Ruggeri del 1997

Televisione 
 Domani è un altro giorno – telenovela messicana del 1976
 Domani è un altro giorno – programma televisivo in onda su Rai 2 nel 2000
 Domani è un altro giorno – fiction prodotta dalla Rai nel 2006